Ахме́д Ниха́д Османоглу́ (; 5 июля 1883, Стамбул — 4 июня 1954, Бейрут) — 38-й глава дома Османа; полковник пехоты османской армии. Если бы правил, звался бы Султаном Ахмедом IV.

Биография 
Ахмед Нихад родился в 1883 году во дворце Чыраган в семье Мехмеда Селахаддина Эфенди, старшего ребёнка Мурада V, и его второй жены Назикназ Ханым. Был вторым сыном и пятым ребёнком Мехмеда Селахаддина. Детство Ахмеда прошло во дворце Чыраган, где его дед, бывший султан Мурад, находился с семьёй в заточении. В 1904 году, после смерти Мурада, семья Ахмеда переехала во дворец Фенерьолу в Ускюдаре. Ахмед к тому времени уже был женат на Сафиру Ханым (1884—1975; брак заключён 7 февраля 1902) и у него уже родился единственный ребёнок — сын Али Васиб (1903—1983). Кроме того, некоторое время они жили в Куручешме и Ортакёе. С 1911 года и до самого изгнания Ахмед жил в особняке в Серенджибее, который построил по собственному проекту; кроме того, лето он проводил с семьёй в павильоне Мурадие в Курбагалыдере. В этот же период Ахмед Нихад женился во второй раз: 10 апреля 1915 (по другим данным 28 марта 1914) был заключён брак с Неврестан Ханым (1895—1980); брак оказался бездетным.

После создания Турецкой Республики и упразднения халифата, в марте 1924,  Ахмед Нихад в числе других членов Династии был вынужден покинуть страну. Несколько месяцев он провёл с жёнами и сыном в Будапеште, а затем двенадцать лет прожил в Ницце. В 1937 году Ахмед переехал в Бейрут, где оставался до конца жизни. Здесь он перенёс инсульт, сделавший его инвалидом до конца жизни. В 1944 году, после смерти Абдул-Меджида II, Ахмед Нихад возглавил Дом Османа, став вторым послеимперским главой Династии и первым главой, не имевшим титула халифа. Многие члены Династии, поселившиеся на Ближнем Востоке, навещали его, почитая Ахмеда как благочестивого человека. Кроме таланта к архитектуре, Ахмед Нихад любил музыку и рисование.

Ахмед Нихад умер в Бейруте в 1954 году и был похоронен в мечети Султана Селима в Дамаске.

Предки

Примечания

Литература

Ссылки 
 Genealogy of Osman Fuad
 The History Files: The Ottoman Empire 

 Family Tree , descendants of Sultan Mahmud II.  Retrieved 2011-02-28.

Ахмед Нихад
Ахмед Нихад
Похороненные в Дамаске